Henri Rousseau – francuski malarz przełomu XIX i XX wieku
 Jean-Jacques Rousseau- szwajcarski filozof XVIII wieku
 Jean-Baptiste Rousseau – francuski poeta i dramaturg epoki baroku
 Théodore Rousseau – francuski malarz XIX wieku
 Danielle Rousseau – bohaterka serialu Lost – Zagubieni
 Kamil Jakub Rousseau - poeta polski ur.01.08.1947 w Częstochowie. Wydane tomiki wierszy: "Niepokorna dusza, czyli layer cake"() ;"ICH TROJE  I..." (); "Appassionata...czyli co mi w duszy gra..." ()